

Patronyme 

Denise Margoni, née Denise Hélène Montillier (1911-1986), peintre française.
Georges Montillier (1939-2022), acteur français, ancien élève du Conservatoire de Paris et ex-pensionnaire de la Comédie-Française.